Дирикис () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дирикис, Андрей (1853—1888) — латышский журналист и переводчик.
 Дирикис, Бернхард (1831—1892) — латышский журналист и общественный деятель, активный участник движения младолатышей.